Noble Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Noble Township (Illinois)
 Noble Township (Cass County, Indiana)
 Noble Township (Jay County, Indiana)
 Noble Township (LaPorte County, Indiana)
 Noble Township (Noble County, Indiana)
 Noble Township (Rush County, Indiana)
 Noble Township (Shelby County, Indiana)
 Noble Township (Wabash County, Indiana)
 Noble Township (Iowa)
 Noble Township (Dickinson County, Kansas)
 Noble Township (Ellsworth County, Kansas)
 Noble Township (Marshall County, Kansas)
 Noble Township (Michigan)
 Noble Township (Missouri)
 Noble Township (Nebraska)
 Noble Township (North Dakota)
 Noble Township (Auglaize County, Ohio)
 Noble Township (Defiance County, Ohio)
 Noble Township (Noble County, Ohio)
 Noble Township (Cleveland County, Oklahoma)
 Noble Township (Garfield County, Oklahoma)
 Noble Township (Noble County, Oklahoma)